Vrouwenbos (Voeren), een bos in de Limburgse gemeente Voeren, België
 Vrouwenbos (Hobbelrade), en bos bij het Limburgse Hobbelrade, Spaubeek, Nederland